Шилово може бити:

 Шилово (Лебане), насеље у општини Лебане, Србија
 Шилово (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Србија
или:
 Пусто Шилово, насеље у општини Медвеђа, Србија

Види још 
 Шило
 Дешилово, насеље у општини Мерошина, Србија